Buju steht für:

 Buju Banton, * 1971 Reggae-Musiker

BUJU steht für:
 Bundesjugendtreffen der Evangelisch-methodistischen Kirche
 Bundesjugendtreffen des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
 Bundesjugendtreffen des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland
 Bundesjugendcamp der Ersten Westernreiter Union Deutschland e.V.

Abkürzung